Les Asans ou Assans étaient un peuple de langue iénisseïenne présent en Sibérie. Aux 18e et 19e siècles, ils sont assimilés par les Evenks, un autre peuple de Sibérie de langue toungounse. Ils parlaient le assan, un dialecte du kotte .

Sources 

 Wixman, Ronald. Les peuples de l'URSS : un manuel ethnographique . (Armonk, New York : ME Sharpe, Inc, 1984) p. 14

Groupe ethnique en Russie
Peuple de Sibérie